Турусеачи има више значења:

 Турусеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Турусеачи, водени ток у Мексику